Widding är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2021 var 39 personer med namnet folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Widding
 Anita Jacobson-Widding (1934–2012), kulturantropolog, professor
 Astrid Söderbergh Widding  (född 1963), professor i filmvetenskap, universitetsrektor
 Elsa Widding (född 1968), civilingenjör och politiker, sverigedemokrat
 Fillie Lyckow Widding  (1934–2015), skådespelare
 Lars Widding (1924–1994), författare och journalist
 Åke Widding (1921–1995), jurist, lagman

Källor

Svenska efternamn